Marché de Saint-Denis est une station du tramway d'Île-de-France située sur les lignes T1 et T5, dans la commune de Saint-Denis, dans le département français de la Seine-Saint-Denis.

Elle constitue un nœud de correspondance important avec la station de métro Basilique de Saint-Denis ainsi que de nombreuses lignes de bus de la RATP et une ligne des Courriers de l'Île-de-France, nombre réduit depuis la mise en service durant l'été 2013 de la nouvelle ligne de tramway sur pneus, la ligne 5.

La station 
La station est ouverte le , lors de la création du second tronçon de la ligne T1, entre La Courneuve -  et Gare de Saint-Denis. Elle se situe sur la place du 8-Mai-1945, que les anciens dionysiens appellent toujours « Place de la Caserne ». Le , elle devient le terminus méridional du T5, reliant cette même station à la gare de Garges - Sarcelles

Intermodalité 

La station est desservie par la ligne 255 du réseau de bus RATP, par la ligne 11 du réseau de bus CIF et, la nuit, par la ligne N44 du réseau de bus Noctilien.

La station de métro Basilique de Saint-Denis, située sur la ligne 13, est à environ  de la station du tramway. Il est également possible d'emprunter les lignes de bus RATP 153 et 253 à leur arrêt Basilique de Saint-Denis - Hôtel de Ville qui se trouve également à , mais une correspondance directe avec ces lignes se fait à la station de tramway Cimetière de Saint-Denis.

Depuis l'ouverture de la ligne 5 du tramway, la station devient un pôle de correspondance entre deux lignes de tramway en Île-de-France, comme avec les stations Porte de Versailles, Balard/Suzanne Lenglen (lignes T2 et T3a), Porte de Vincennes (lignes T3a et T3b). Cette situation se  retrouve, depuis le , à la gare de Saint-Denis (lignes T1 et T8), depuis le , aux gares d'Épinay-sur-Seine et de Villetaneuse-Université (lignes T8 et  T11 Express) et, à partir du , à la station Porte de Choisy (lignes T3a et T9).

Tourisme et équipements desservis 
La station donne accès au centre-ville de Saint-Denis, à son quartier piétonnier, au marché, construit en 1893 sur l'ancien emplacement du dépôt de mendicité, ainsi qu'à l'ancienne halle, contigüe et réservée aux particuliers.

Elle dessert également l'IUT de Saint-Denis, la poste principale, le centre des impôts et le commissariat.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Marché de Saint-Denis
 Ligne 1 du tramway d'Île-de-France
 Ligne 5 du tramway d'Île-de-France

Transport à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis)
Station de tramway dans la Seine-Saint-Denis